Richard Chamberlain puede referirse a:

 Richard Chamberlain (1934- ), actor estadounidense;
 Richard Chamberlain (político) (1840-1899), empresario y político inglés.